Salamanca je lahko:

 Salamanca - mesto v avtonomni skupnosti Kastilja-Leon v osrednji Španiji
 Provinca Salamanca v Španiji
 Univerza v Salamanci
 Salamanca, Čile - mesto in občina na severu Čila
 Salamanca (lokomotiva) - prva tržno uspešna parna lokomotiva
 UD Salamanca - nekdanji španski nogometni klub